

Види још 
 Списак министара правде Србије
 Списак министара правде Југославије
 Списак министара Северне Македоније
 Влада Северне Македоније

Министри Северне Македоније